T51 kan syfta på:

 T51 (lok) – ett diesellok från 1936
 HMS Lysekil (V08) – en svensk motortorpedbåt (T51)